CART World Series (jogo eletrônico) - Jogo eletrônico de 1997.
 Champ Car - Categoria de monopostos dos Estados Unidos.